Сезон 1990/91 — 81-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 80-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в девятнадцатый раз в своей истории стал чемпионом Австрии, а также впервые выиграл Суперкубок Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый дивизион.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица. Чемпионский плей-офф

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Основной раунд

Чемпионский плей-офф

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Суперкубок Австрии 

Время начала матча: центральноевропейское (MEZ)

Кубок обладателей кубков УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1990/91
Чемпионат Австрии 1990/91 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1990/91 на сайте AustriaSoccer.at
Суперкубок Австрии 1990 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок обладателей кубков УЕФА 1990/91 на сайте AustriaSoccer.at

1990/1991
Аустрия Вена